Francis Garnier ist ein Schiffsname der französischen Marine, benannt nach dem Marineoffizier und Mekong-Erforscher Francis Garnier (1839–1873). Den Namen trugen folgende Boote und Schiffe:
 
 ein Flusskanonenboot während der Tonkin-Kampagne 1884 bis 1894
 Francis Garnier (Boot, 1913), Torpedobootzerstörer der Bouclier-Klasse, 1926 außer Dienst gestellt
 Francis Garnier (Boot, 1927), Flusskanonenboot in China, 1945 in Kambodscha zerstört
 Francis Garnier (F730), Aviso, von 1948 bis 1966 im Einsatz, zuvor italienischer Kolonialkreuzer Eritrea (Baujahr 1936)
 Francis Garnier (L9031), mittleres Transport- und Landungsschiff der Champlain-Klasse, von 1974 bis 2011 im Einsatz

Schiffsname der französischen Marine